La Copa del Món de ciclisme en pista de 2010-2011 va ser la 19a edició de la Copa del Món de ciclisme en pista. Es va celebrar del 2 de desembre de 2010 al 20 de febrer de 2011 amb la disputa de quatre proves.

Proves

Resultats

Masculins

Femenins

Classificacions

Països

Masculins

Femenins

Òmnium

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats de la prova de Melbourne 
 Resultats de la prova de Cali 
 Resultats de la prova de Pequín 
 Resultats de la prova de Manchester 

Edicions de la Copa del Món de ciclisme en pista
Competicions ciclistes del 2010
Competicions ciclistes del 2011